Працездатність людини — здатність до трудової діяльності, яка залежить від стану здоров'я людини.
 Працездатність (техніка) — стан виробу (машини, деталі), при якому він спроможний виконувати певні функції при збереженні значень параметрів в межах, встановлених нормативною документацією.